AEV steht als Abkürzung für:

 Aachener Eishockey-Verein, siehe Aachener EV
 Akademisch-Evangelische Verbindung, siehe Wartburg-Kartell Akademisch-Evangelischer Verbindungen
 Allgemeine Ersatzstromversorgung
 Arbeiter-Ersatzkassen-Verband
 Augsburger Eislaufverein, siehe Augsburger Panther
 Allgemeiner Eisenbahnerverband, eine liberale Eisenbahngewerkschaft zu Zeiten des Deutschen Reichs

Abkürzung